

Стойкань () — село у повіті Галац. Входить до складу комуни Фолтешть.

Стойкани () — село у Сороцькому районі.